Horvátország
Bogatić falu Drniš községben, Šibenik-Knin megyében
Bogatić falu Promina községben, Šibenik-Knin megyében

Szerbia
Bogatić falu és község a Macsvai körzetben
Bogarić falu Valjevo községben, a Kolubari körzetben